Korytyszcze – wieś na Ukrainie w rejonie mironowskim
 Korytyszcze – wieś na Ukrainie w rejonie turczańskim
 Korytyszcze – wieś na Ukrainie w rejonie wołodarskim obwodu żytomierskiego
 Korytyszcze – wieś na Ukrainie w rejonie nowogrodzkim obwodu żytomierskiego